Paulo Mac Donald Ghisi, conhecido como Paulo Mac Donald (Urussanga, 17 de outubro de 1948) é engenheiro civil, sociólogo, empresário e político brasileiro, filiado ao Podemos. Foi prefeito de Foz do Iguaçu entre 2005 e 2012.

Vida pessoal e formação acadêmica 
Nascido em Urussanga, é filho de Tito Olivier Ghisi e de Adriana Caruso Mac Donald Ghisi. No primário, estudou no Grupo Escolar Julia Wanderlei, em Curitiba, no Paraná, entre 1955 e 1959. Cursou ginasial no Colégio Militar de Curitiba entre 1960 e 1963. Cursou o científico, também no Colégio Militar de Curitiba, entre 1964 e 1966. Cursou Engenharia Civil na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná, entre 1967 e 1972.
Cursou Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná entre 1967 e 1971.

Atividades sócio-políticas e cargos eletivos 
 Presidente do Diretório Acadêmico Rocha Pombo e do Conselho dos Diretórios Acadêmicos (CDAs), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba – PR, no período de 1970 a 1972.
 Fundador e proprietário da CONSTRUTORA TAQUARUÇU Ltda.
 Sócio-fundador e primeiro presidente do conselho da Associação de Desenvolvimento Educacional de Foz do Iguaçu (ADEFI) em 1979. Participou do Conselho Diretor da ADEFI desde sua fundação até 1986.
 Sócio-fundador e presidente durante uma gestão da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Foz do Iguaçu – PR
 Presidente do ABC Football Clube de Foz do Iguaçu – PR, período de 1985 a 1988.
 Fundador e vice-presidente do Foz do Iguaçu Esporte Clube de Foz do Iguaçu – PR, período de setembro de 1987 a 1990.
 Sócio-fundador e presidente da Associação dos Construtores de Foz do Iguaçu (Assocon) e reeleito presidente na gestão de abril/1988 a abril/1990.
 Subdelegado regional do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis do Estado do Paraná (SECOVI) - Gestão: 22/04/88 a 22/04/90.
 Vereador de Foz do Iguaçu, eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Gestão: 1989 a 1992.
 Presidente do Diretório Municipal do PDT de Foz do Iguaçu (PR) - Gestão: 1993 até julho de 2004.
 Vice - Prefeito do município de Foz do Iguaçu (PR) - Gestão 01/01/97 até 31/12/00 e secretário de obras no período.
 Prefeito de Foz do Iguaçu eleito duas vezes - Gestão 01/01/2005 até 31/12/2012.
 Prefeito do município de Foz do Iguaçu pelo PDT eleito na gestão 2005/2008 na coligação. Foi o mais votado na história da cidade com 68.256 votos. Realizando uma gestão revolucionária em setores fundamentais como a saúde e a educação. 
 Na eleição de 2004, foi eleito com 68.256 votos, e tinha como vice-prefeito Dilto Vitorassi. A coligação foi a  Frente Cidade Unida e reuniu 18 partidos. 
 Na eleição de 2008, praticamente repetiu a votação, obtendo 67.502 votos, totalizando 48,01% dos votos válidos.  Seu vice-prefeito foi o dentista Chico Brasileiro. A coligação vitoriosa reuniu os partidos PDT, PC do B, PP,   PHS, DEM e PPS. 
 As maiores referências no seu mandato foi a revolução feita na EDUCAÇÃO E NA SAÚDE de Foz do Iguaçu: 
 EDUCAÇÃO:  
 Construção de 5 Centros de Convivência nas macro-regiões do município, com atividades integrais para os alunos, como xadrez, natação, judo, dança, futsal, etc.  
 Reforma e estruturação de dezenas de colégios municipais. 
 Obteve um alto índice do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, colocando Foz do Iguaçu como referência educacional no país inteiro, com três escolas municipais entre as dez melhores do Brasil. 
 SAÚDE: 
 CONSTRUIU O Hospital Municipal Padre Germano Lauck na cidade. 
 Construiu e reformou várias UBS - Unidades Básicas de Saúde, nas mais diversas regiões da cidade. 
 Na sua gestão, foi inaugurada a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, com o aporte do Governo Federal. 
 Venceu o Prêmio Brasil Sorridente em 2010 e 2011. 
 Venceu a Dengue - Criou uma ação revolucionária contra o mosquito-da-dengue que contou com a participação de toda a comunidade e fez Foz do Iguaçu diminuir em mais de 95% os casos de dengue, virando notícia pelo civismo e ineditismo da ação no país inteiro.

Em 2016, foi eleito novamente pela população ao cargo máximo do executivo em Foz do Iguaçu com 58.163 votos. Porém, sua candidatura foi indeferida pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral por 4 votos contra 3, frustrando veementemente  a população da cidade que, traumatizada pelos desmandos da gestão do então prefeito Reni Pereira, suplicava pela volta do ex-prefeito Paulo para recuperar o progresso iguaçuense.

Ficou marcado na história de Foz do Iguaçu como o único candidato a vencer três eleições para prefeito.

Ligações externas 
 https://www.clickfozdoiguacu.com.br/foz-do-iguacu-recebe-premio-brasil-sorridente-2011-8502/
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/04/foz-do-iguacu-e-sobral-se-destacam-em-avaliacao-sobre-educacao-basica.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/11/foz-do-iguacu-pr-mobiliza-moradores-na-luta-contra-dengue.html
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/11/1014051-foz-do-iguacu-distribui-80-mil-inseticidas-em-campanha-contra-dengue.shtml

Naturais de Foz do Iguaçu
Alunos da Universidade Federal do Paraná
Secretários municipais de Foz do Iguaçu
Vice-prefeitos do Paraná
Prefeitos de Foz do Iguaçu
Vereadores de Foz do Iguaçu
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Dirigentes esportivos do Brasil
Membros do Podemos (Brasil)